Polvaredas es el nombre de las siguientes localidades argentinas:

 Polvaredas, en el partido de Saladillo, provincia de Buenos Aires;
 Polvaredas, en el departamento Las Heras, provincia de Mendoza.